Одиннадцать кораблей Королевского флота назывались HMS Superb, или HMS Superbe ():

 HMS Superb — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший французский корабль Superbe; захвачен HMS Kent в 1710; разобран в 1732.
 HMS Superb — 60-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1736; разобран в 1757.
 HMS Superb — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1760; затонул в 1783.
 HMS Superbe — 22-пушечный корабль 6 ранга, бывший французский; захвачен в 1795 HMS Vanguard; использовался как плавучая тюрьма с 1796; продан в 1798.
 HMS Superb — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1798; разобран в 1826.
 HMS Superb — 80-пушечный линейный корабль 2 ранга, спущен на воду в 1842; разобран в 1869.
 HMS Superb — казематный броненосец; переименован в HMS Alexandra в 1874; спущен на воду в 1875; продан в 1908.
 HMS Superb — казематный броненосец; заложен в 1873; спущен на воду в 1875; строился для Оттоманского флота как Hamidiyeh; выкуплен Королевским флотом, продан на слом в 1906.
 HMS Superb — линкор типа Bellerophon; спущен на воду в 1907; продан в 1923.
 HMS Superb — лёгкий крейсер типа Minotaur; спущен на воду в 1943 ; продан в 1960.
 HMS Superb — атомная торпедная подводная лодка типа Swiftsure; спущена на воду в 1974; выведена из активного состава 26 сентября 2008 после повреждений, полученных в Красном море при касании грунта в подводном положении.